Bleckmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bleckmann (1933–2004), deutscher Rechtswissenschaftler
 Bruno Bleckmann (* 1962), deutscher Althistoriker
 Dana Bleckmann (* 2001), deutsche Handballspielerin
 Daniel Bleckmann (* 1977), deutscher Schriftsteller
 Frank Bleckmann (* 1967), deutscher Fechter
 Heinrich Bleckmann (1939–2018), deutscher Mediziner
 Horst Bleckmann (* 1948), deutscher Zoologe und Neurobiologe
 Johann H. A. Bleckmann (1826–1891), österreichischer Montanunternehmer 
 Magda Bleckmann (* 1968), österreichische Politikerin des BZÖ (früher FPÖ)
 Paula Bleckmann (* 1972 als Paula Freiin von Weizsäcker), deutsche Medienpädagogin
 Theo Bleckmann (* 1966), deutscher Jazz-Sänger und Komponist